Список аеропортів Хорватії.

Аеропорти 
Аеропорти, що виділені жирним, мають регулярні рейси.

Див. також 
 Транспорт Хорватії

Посилання 
  – IATA та ICAO коди

Списки:Хорватія
Списки аеропортів за країною
Аеропорти Хорватії
Авіація Хорватії